Příjmení Masterson nosí více významných osobností:

 Danny Masterson (* 1976) – americký herec a DJ
 Fay Masterson (* 1974) – britská filmová herečka a dabérka
 Mary Stuart Masterson (* 1966) – americká herečka a režisérka